Alena Alekseeva – nuotatrice russa
 Galina Alekseeva – ex tuffatrice sovietica
 Galina Alekseeva Kukleva – ex biatleta russa
 Galina Sergeevna Kreft-Alekseeva – canoista sovietica
 Irina Alekseeva – ginnasta russa
 Olga Alekseeva – schermitrice estone
 Lidija Alekseeva – cestista e allenatrice di pallacanestro sovietica
 Ljudmila Alekseeva – scrittrice, storica e attivista russa
 Tat'jana Alekseeva – ex velocista russa